Жіночий турнір із хокею з шайбою програми зимових Олімпійських ігор 2014 в Сочі розпочався 8 лютого і тривала до 20 лютого. В ньому брали участь 8 національних збірних. Чемпіонками минулої Олімпіади була команда Канади. Цього разу перемогу здобули знову канадки, у фіналі перегравши сусідок зі США. Команда Швейцарії обіграла шведок у матчі за третє місце.

Формат  
8 команд було розбито на дві групи. До групи A увійшли чотири чільні команди за рейтингом. Після колового турніру дві чільні команди з цієї групи одразу ж потрапляли до півфіналу, а команди, що зайняли 3-є та 4-е місце до чвертьфіналу, де до них приєднувалися дві чільні команди з групи B.

Попередні ігри

Група А

Група B

Турнір за 5—8 місця

Фінальний етап

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Офіційний сайт 

Змагання на зимових Олімпійських іграх 2014
Хокей із шайбою на Олімпійських іграх
Хокей у Росії
Хокей на зимових Олімпійських іграх 2014